William Phillips – amerykański botanik i mykolog
 William Dale Phillips (1925–1993) – amerykański chemik
 William D. Phillips (ur. 1948) – amerykański fizyk, laureat Nagrody Nobla
 William Phillips (1855–1918) – walijski rugbysta

Zobacz też 
 Alban William Phillips